Eten en drinken
Een soort koekje, zie kletskopje
Gezondheid
Een schimmelinfectie van de hoofdhuid, zie ringworm (schimmel)